Альбероні () — прізвище італійського походження. Відомі носії:
 Джуліо Альбероні — державний та релігійний діяч, фактичний голова уряду Іспанії в 1717—1719 роках
 Франческо Альбероні — італійський журналіст